Artix puede referirse a: 

 Artix, comuna francesa situada en Ariège.
 Artix, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.
 Artix sistema operativo derivado del proyecto GNU/Linux